Cell – powieść Stephena Kinga
 Cell – mikroprocesor produkcji IBM, Toshiby i Sony
 Cell – francuski muzyk ambientowy
 Cell – prestiżowe czasopismo naukowe publikujące wyniki z dziedziny biologii eksperymentalnej, dwutygodnik, ze stale aktualizowaną stroną internetową. Wydawane przez Elsevier.
 Cell – postać fikcyjna z mangi i anime Dragon Ball

Zobacz też:
 Kell
 Zell